Mildenau bezeichnet

 Mildenau, Gemeinde im Erzgebirgskreis, Deutschland
 Miłowice (Żary) (Mildenau), Ortschaft in der Gemeinde Żary, Polen
 Schloss Mildenau, Schloss in Miłowice
 Luh (Mildenau), Ortslage der Stadt Raspenava, Tschechien